Grupp G i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2012 är en kvalificeringsgrupp till Europamästerskapet i fotboll 2012.

I gruppen spelar England, Schweiz, Bulgarien, Wales och Montenegro.

Tabell

Resultat

Externa länkar 
 EM-kvalgrupp G på UEFA:s hemsida

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2012